Список кантри-альбомов № 1 в США в 2016 году (Top Country Albums 2016) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2016 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 2 января хит-парад снова возглавил студийный альбом Traveller кантри-певца Криса Стэплтона. Впервые это альбом дебютировал на позиции № 2 ещё полгода назад (23 мая 2015 с тиражом 27,000 копий), а 21 ноября 2015 года он резко поднялся с 25 на первое место после триумфального выступления 4 ноября на церемонии Country Music Association Awards, с тиражом 153,000 копий. Одновременно, он вернулся в Billboard 200 на № 1 (177,000 эквивалентных альбомных единиц). После 4 недель лидерства в 2015 году он в январе 2016 года снова вернулся на вершину чарта. К 19 марта его суммарное лидерство достигло 15 недель с перерывами, а 12 ноября — 24 недели.
 11 июня чарт возглавил альбом If I'm Honest кантри-певца Блейк Шелтон, который возглавлял хит-парад 4 недели с перерывами. Он также дебютировал на третьем месте американского хит-парад Billboard 200, с тиражом 153,000 копий (170,000 альбомных эквивалентных единиц, с учётом треков) в первую неделю релиза. К августу 2016 года тираж достиг 357,000 копий в США.
 8 октября чарт возглавил альбом Sinner рок-исполнителя Аарона Льюиса. Это второй сольник вокалиста и гитариста рок-группы Staind (и № 4 в Billboard 200).
 19 ноября 2016 года Cosmic Hallelujah певца Кенни Чесни возглавил Top Country Albums в 14-й раз в карьере (также дебютировал на позиции № 1 в мультижанровом чарте Top Album Sales и на позиции № 2 в объединённом [[Billboard 200|Billboard 200]] с тиражом 89,000 единиц, включая 79,000 истинных продаж). С 14 альбомами-чарттопперами в Top Country Albums Чесни делит пятое место с Garth Brooks и Alan Jackson за всю 53-летнюю историю этого чарта. Лидирует по этому показателю George Strait (26), Merle Haggard (16), Willie Nelson (16) и Tim McGraw (15).
 В ноябре в 15-й раз певец Гарт Брукс возглавил кантри-чарт Top Country Albums (и 12-й раз сразу дебютировав на вершине) с диском Christmas Together'' (с № 11 в Billboard 200 и тиражом 21000 копий), записанным вместе с певицей Trisha Yearwood (её 4-й чарттоппер).

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 2016 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2016 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2016 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2016 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2016 года
2016 год в музыке США